Kabanica može značiti:

 Kabanica - odjevni predmet
 Kabanica (novela) - novela Nikolaja Vasiljeviča Gogolja